Ange-Philippe-Honoré d'Esterno (1770-1822), homme politique français ;
 Ferdinand Charles Honoré Philippe d'Esterno (1805-1883), agronome, inventeur et écrivain français.

Autre 
 Hôtel d'Esterno, ancien hôtel particulier à Dijon.